C96 steht für:
 eine Selbstladepistole, siehe Mauser C96
 Caldwell 96, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C96